Le sigle NF1 est 
une abréviation du Championnat de France de basket-ball de Nationale féminine 1
une abréviation de la neurofibromatose de type I
le nom du gène NF1 responsable de la synthèse de la neurofibromine 1
une famille de protéines : nuclear factor I